Сухенко — фамилия.

Известные носители:
 Андрей (Сухенко) — епископ РПЦ.